Jeppsson är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2014
 Jeppsson 3030
 Jepson 113
 Jeppson 60
 Jepsson 57
Tillsammans blir detta 3260 personer.

Personer med efternamnet Jeppsson eller varianter av detta namn
 Alfhild Wiva Jeppsson (född 1932), konstnär
 Börje Jeppsson (1929–2013), tyngdlyftare
 Carl Johan Jepson (född 1977), travkusk och travtränare
 Catherine Jeppsson (född 1958), skådespelare
 Eva Jeppsson Grassman (1944–2020), åldringsforskare, professor
 Frans Jeppsson-Wall (född 1998), sångare
 Gunnar Jepson (1913–2001), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Hans Jeppson (född 1956), moderat politiker
 Hasse Jeppson (1925–2013), fotbollsspelare
 Håkan Jeppsson (1961–2018), fotbollsordförande
 John Jeppsson (1854–1920), lantbrukare och politiker
 Karin Jeppsson, flera personer
 Karin Jeppsson (fotbollsspelare) (född 1977)
 Karin Jeppsson (politiker) (född 1944), landstingsråd, hushållslärare och politiker, socialdemokrat
 Kerstin Jeppsson (född 1948), tonsättare
 Kjell Jeppson (född 1945), trumslagare och konstnär
 Lennart Jeppsson (1940–2015), paleontolog, professor
 Mikael Jepson (född 1974), musiker, gitarrist
 Ola Jeppsson (1887–1941), lantbrukare och politiker, liberal
 Peter Jeppsson (född 1968), sjöofficer och politiker, socialdemokrat
 Pål-Henry Jeppsson (1932–2017), läkare, handbollsspelare och handbollsledare
 Simon Jeppsson (född 1995), handbollsspelare
 Tommy Jeppsson (född 1948), militär
 Tore Jeppsson, (1933–2015), skådespelare i reklamfilmer, en av Bröderna Jeppsson
 Torsten Jeppsson (1933–2015), skådespelare i reklamfilmer, en av Bröderna Jeppsson
 Ulrika Jeppsson (född 1969), friidrottare, häcklöpare
 Willgott Jeppsson (1907–1956), konstnär och tecknare

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn